Женос — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Женос — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна